Жеребцов Борис Вікторович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жеребцов Володимир Володимирович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Жеребцов Семен Сергійович — російський хокеїст, центральний нападник.
 Жеребцов Юрій Олександрович — режисер та актор театру та кіно, заслужений артист України.
 Жеребцова Поліна Вікторівна — публіцист, письменниця-документаліст, поетеса.
Прізвища